Ljestvice liga petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1996./97.

4. HNL Dubrovnik  
Klubovi iz Dubrovačko-neretvanske županije.

 Izvori: 
 Sportske novosti, 22. svibnja 1997.

4. HNL Koprivničko-križevačka 
Klubovi iz Koprivničko-križevačke županije.

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja 
 Glas Podravine i Prigorja

4. HNL Međimurje 
Klubovi iz Međimurske županije.

 Izvori: 
 NK Polet Sveti Martin na Muri - pregled konačnih tablica

4. HNL Varaždin  
Klubovi iz Varaždinske županije.

 Izvori:  
 Varaždinske vijesti  
 Varaždinske vijesti, 18. lipnja 1997.  
 "Sportske novosti", 24. lipnja 1997.

4. HNL Zadar  
Klubovi iz Zadarsko-kninske županije.

 Izvori:  
 "Sportske novosti", 11. lipnja 1997.

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 Slavonac i Stari Perkovci

1. ŽNL Karlovačka 

 Izvori: 
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003

1. ŽNL Požeško-slavonska 
Također i pod nazivom 4. Županijska nogometna liga - Požega. 
Uključuje i klubove koji se danas nalaze na teritoriju Osječko-baranjske županije,

 Izvori: 
 80 godina nogometa u Jakšiću

ŽNL Primorsko-goranska

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 Slavonac Gradište

Splitsko-dalmatinska županija

NL otoka Hvara 

 Izvori: 
 NL Hvar  
 nogomet.com, ljestvica  
 nogomet.com, utakmice

Povezani članci 
 1. A HNL 1996./97.
 1. B HNL 1996./97.
 2. HNL 1996./97.
 3. HNL 1996./97.
 6. rang HNL-a 1996./97.
 7. rang HNL-a 1996./97.
 8. rang HNL-a 1996./97.
 Hrvatski nogometni kup 1996./97.

Vanjske poveznice

Izvori 
  

1996-97
 5